Spencerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spencerville (Indiana)
 Spencerville (Maryland)
 Spencerville (New Mexico)
 Spencerville (Ohio)
 Spencerville (Oklahoma)

in Kanada:
 Spencerville (Ontario)

in Neuseeland:
 Spencerville (Neuseeland)